In dieser Liste von Orgeln in Oberbayern sind historische (älter als 100 Jahre), größere (mehr als 25 Register) und beachtenswerte Orgeln in Oberbayern verzeichnet, sowie solche mit kunsthistorisch bedeutenden Prospekten.

Zu München siehe auch die Liste der Orgeln in München.

Orgelliste

Siehe auch 
 Orgellandschaft Oberbayern
 Liste der Orgeln in München
 Liste der Kirchengebäude in München
 Liste von Orgelbauern

Literatur

Weblinks 

 Organ index: Oberbayern

Einzelnachweise und Anmerkungen 

!
Oberbayern, Liste der Orgeln in Oberbayern
Orgeln Oberbayern